Беловодский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России

 Беловодский сельсовет — упразднённый АТЕ в Ульяновской области.
 Беловодский сельсовет, сейчас Беловодское сельское поселение — в западной части Мглинского района Брянской области.